Lamartine ist der Familienname folgender Personen: 

 Alphonse de Lamartine (1790–1869), französischer Schriftsteller und Politiker
 Gert Louis Lamartine (1898–1966), deutscher Maler, Bildhauer und Innenausstatter
 José Lamartine Soares (1927–1985), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Maceió
 Elisa de Lamartine (1790–1863), französische Bildhauerin
 Robert Lamartine (1935–1990), französischer Fußballspieler 

Lamartine ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lamartine (Arkansas), Ort im Columbia County, Arkansas
 Lamartine (Colorado), Geisterstadt im Clear Creek County, Colorado
 Lamartine (Pennsylvania), gemeindefreies Gebiet im Clarion County, Pennsylvania
 Lamartine (Wisconsin), gemeindefreies Gebiet im Fond du Lac County, Wisconsin
 Lamartine (Town), Town(ship) im Fond du Lac County, Wisconsin